Ostrava Open 2023 er en tennisturnering for kvinder, der bliver spillet indendørs på hardcourt-baner i Ostravar Arena i Ostrava, Tjekkiet i perioden . - . oktober 2023. Det er den fjerde udgave af Ostrava Open siden den første turnering i 2020 og den afvikles af sponsorhensyn under navnet Agel Open. Turneringen er en del af WTA Tour 2023 i kategorien WTA 500.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ ???.??? og fordelte sig som følger.

Damesingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 28 spillere fordelt på:
 __ spillere, der havde kvalificeret sig direkte til hovedturneringen i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr.  (fire uger før turneringens start).
 _ spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 _ spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationen (markeret med Q).

Kvalifikation 

Kvalifikationen blev afviklet i weekenden inden hovedturneringen, hvor 16 spillere spillede om de sidste fire pladser i hovedturneringen.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Damedouble 

Damedoublerækken havde deltagelse af 16 par, hvoraf et par havde modtaget et wildcard.

Eksterne henvisninger 
 Instagram - Agel Open 
 WTA - Ostrava 2023

Noter 

2023
WTA Tour 2023